Lo Status Athens Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Atene in Grecia dal 14 al 20 aprile 2008 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di $50 000+H.

Vincitori

Singolare

 Martin Verkerk ha battuto in finale  Adrian Cruciat 6-3 6-3

Doppio

 Marc Lópezi /  Gabriel Trujillo hanno battuto in finale  Konstantinos Economidisi /  Alex Jakupovic 6-4 6-4

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008